Oscars kan syfta på:

 Oscars – ett amerikanskt filmpris (The Motion Picture) Academy Award, se Oscar
 Oscars – en privatteater för operett och musikal i Stockholm, se Oscarsteatern